Попудренко Владилен Антонович — народний артист УРСР,
 Попудренко Микола Микитович — партійний діяч УРСР, один з організаторів партизанського руху в Україні, командир Чернігівського обласного партизанського загону; Герой Радянського Союзу.

 Попудренко (зупинний пункт) — Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці.

Українські прізвища
Прізвища на -енко